Hallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hallsjön, Skåne, sjö i Kristianstads kommun,  (9,67 ha)
Hallsjön (Hjortsberga socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun och Ronneby kommun,  (30,1 ha)
Hallsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (9,61 ha)
Hallsjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (1,13 km²)
Hallsjön (Timmersdala socken, Västergötland), sjö i Skövde kommun, 
Hallsjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (25,6 ha)
Hallsjön, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (4,5 ha)
Hallsjön (Björkviks socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (28,6 ha)
Hallsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (10,8 ha)
Stora Hallsjön, sjö i Östhammars kommun,  (23,6 ha)

Se även
Halasjön
Hallasjön
Hallesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn